ARB može da znači:
 Arban (Rona-Alpi, En)
 Antagonist angiotenzin II receptora